Флаг Дми́тровского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 19 января 2007 года решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района № 159/22 и 20 февраля 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2856.

Описание 
Первый флаг Дмитровского района был учреждён 7 февраля 1997 года решением Совета депутатов Дмитровского района Московской области № 7/3.

31 мая 2002 года, рассмотрев рекомендации рабочей группы по муниципальной символике геральдической комиссии при Губернаторе Московской области по официальным символам муниципального образования «Дмитровский район», в целях сохранения исторической символики и воспитания патриотических чувств у жителей Дмитровского района, решением Совета депутатов Дмитровского района № 144/23, было утверждено новое положение о флаге района:

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3.

Основой флага является нижнее поле герба муниципального образования «Дмитровский район»: четыре княжеские короны в горностаевом поле, изображения хвостов которого стилизованы в форме креста. В нижней части флага — полоска красного цвета, являющегося цветом фона герба Москвы, шириной в 1/9 высоты флага, которая подчёркивает историческую связь Дмитрова с Москвой.

Цвета флага — белый, красный, золотистый, чёрный.

19 января 2007 года, Совет депутатов Дмитровского района, утвердил Положение о флаге Дмитровского муниципального района Московской области в новой редакции:

Флаг представляет собой прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение четырёх княжеских корон, выполненных жёлтым, синим, малиновым и белым цветами в окружении стилизованных чёрных горностаевых хвостов.

Обоснование символики 
Флаг Дмитровского муниципального района Московской области составлен на основании герба Дмитровского муниципального района по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Герб Дмитровского муниципального района разработан на основе исторического герба города Дмитрова, Высочайше утверждённого а, описание которого гласит: в верхней части щита герб Московский, в нижней «».

Дмитровская земля имеет богатую историю. Территория современного Дмитровского района начала заселяться восточными славянами в VIII—XI веках. Центр — город Дмитров, один из самых старых городов Подмосковья, — был основан в 1154 году Юрием Долгоруким. В XIV—XVI веках Дмитровская земля была самостоятельным княжеством, игравшим видную роль в политической жизни региона. Так, в 1301 году произошло событие, отражённое впоследствии в гербе — съезд четырёх князей — московского, тверского, переславского и владимирского, собравшихся в Дмитрове для решения вопроса о междоусобицах.

Горностаевый мех — символ власти, благородства и достоинства — подчёркивает многочисленные заслуги дмитровцев, вносящих свой вклад в развитие города и района на протяжении многих столетий.

Белый цвет (серебро) — символ мира и взаимопонимания, чистоты и совершенства.

Синий цвет — символ чести, возвышенных устремлений, великодушия.

Малиновый цвет — символ славы, высшей власти, чистоты помыслов.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Примечания

См. также 

Флаги с изображением корон